Lophogastrida är en ordning av kräftdjur som beskrevs av Georg Ossian Sars 1870. Lophogastrida ingår i klassen storkräftor, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar ordningen Lophogastrida 40 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Storkräftor
Lophogastrida